Тепејак има више значења:

 Тепејак (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Тепејак, Мелчор Окампо (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Тепејак (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Тепејак, Ел Капричо (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Тепејак (Аматенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тепејак (Ченало), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тепејак (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тепејак (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тепејак, Кабањас де ла Абуела (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тепејак, Гранха (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тепејак (Тланчинол), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тепејак (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тепејак (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тепејак (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Тепејак, Ел Агостадеро (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Тепејак (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Тепејак, Кантаранас (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Тепејак (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тепејак (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику